De massastart mannen op de Europese kampioenschappen schaatsen 2020 werd gereden op zondag 12 januari 2020 in het ijsstadion Thialf in Heerenveen, Nederland.

Het was de tweede editie van de Europese kampioenschappen afstanden en daarmee ook de tweede editie van de massastart. Er deden 23 mannen uit veertien verschillende landen mee. Titelhouder Jan Blokhuijsen deed niet mee; de Belg Bart Swings won de eindsprint.

Uitslag 

mannen massastart
Massastart